Wykres biznesowy (ang. chart) - graficzna reprezentacja danych liczbowych, jako ich poglądowa wizualizacja, pozwalająca ocenić je "wzrokowo" bez dokładniejszej analizy konkretnych liczb, np. wzrost sprzedaży firmy w kolejnych latach czy udział poszczególnych firm w rynku jakiegoś produktu.

Wykresy są tworzone najczęściej w następujących klasach programów:
 arkusze kalkulacyjne, np. Microsoft Excel, Quattro Pro, OpenOffice Calc
 programy grafiki prezentacyjnej, np. Microsoft PowerPoint, Corel Presentations, OpenOffice Impress
 procesory tekstów, np. Microsoft Word, WordPerfect, OpenOffice Writer
 wyspecjalizowane programy do analizy danych biznesowych i ich wizualizacji

Wykres biznesowy tworzony jest na podstawie danych umieszczonych w arkuszu kalkulacyjnym lub tabeli. Najbardziej zaawansowane narzędzia do budowania wykresów są zawarte w arkuszach kalkulacyjnych, gdzie istnieją specjalne kreatory, umożliwiające zdefiniowanie parametrów wykresu, jak typ i wariant wykresu, tytuł, nazwy osi, legenda, dwu- lub trójwymiarowość, kolory czy czcionkę. Narzędzia te są także wykorzystywane do definiowania wykresów w pozostałych modułach pakietu biurowego, poprzez technikę OLE. Możliwe jest też skopiowanie wykresu do schowka i przeniesienie do dowolnej innej aplikacji graficznej i zapisanie w postaci odrębnego pliku graficznego.

Typy wykresów biznesowych:
 wykres kolumnowy
 wykres słupkowy
 wykres liniowy
 wykres kołowy
 wykres punktowy
 wykres warstwowy
 wykres pierścieniowy
 wykres radarowy
 wykres powierzchniowy
 wykres bąbelkowy
 wykres giełdowy
 wydzielone w Excelu, de facto warianty kolumnowego
 wykres walcowy
 wykres stożkowy
 wykres ostrosłupowy

Grafika komputerowa